Vladimir Aleksandrovitch Maminov, né le  à Moscou, est un footballeur international ouzbek ayant évolué au poste de milieu de terrain au Lokomotiv Moscou de 1992 à 2008 et depuis reconverti entraîneur.

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Russie : 2002 et 2004.
 Coupe de Russie : 1997 et 2001.
 Coupe de CEI : 2005.

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Lokomotiv Moscou
Entraîneur ouzbek de football
Entraîneur du Lokomotiv Moscou
Entraîneur du FK Rubin Kazan
Entraîneur du FK Khimki
Entraîneur du FK Tioumen
Naissance en septembre 1974
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie